Diocesi di Diospoli Inferiore, in Egitto
 Diocesi di Diospoli Superiore o diocesi di Tebe di Tebaide, in Egitto
 Diocesi di Diospoli di Palestina, altro nome della diocesi di Lidda
 Diocesi di Diospoli di Tracia